Wenkow ist der Familienname folgender Personen:
Alexei Borissowitsch Wenkow (* 1946), russischer Mathematiker

 Michail Wenkow (* 1983), bulgarischer Fußballspieler
 Wenelin Wenkow (* 1982), bulgarischer Ringer